Rizner je příjmení, které může označovat:

 Ľudovít Vladimír Rizner (1849–1913) – slovenský spisovatel a bibliograf, strýc Ľudmily Podjavorinské
 Ľudmila Podjavorinská (Ľudmila Riznerová; 1872–1951) – slovenská spisovatelka, neteř Ľudovíta